Хельмштедт:

 Хельмштедт — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Хельмштедт — район в Германии. Центр района — город Хельмштедт. Район входит в землю Нижняя Саксония.